Лобановский:

 Лобановский, Александр Николаевич (1935—2015) — советский и российский музыкант, бард, режиссёр.
 Лобановский, Валерий Васильевич (1939—2002) — советский футболист, советский и украинский футбольный тренер.
 Лобановский, Павел Дмитриевич (1857—1887) — народоволец, политический ссыльный, художник-любитель.
Лобановская:
 Лобановская, Ирина Игоревна (настоящая фамилия: Лобко-Лобановская) — русская писательница, прозаик.

Топоним 
 Лобановский — посёлок, Дмитриевский район, Курская область, Россия.

См. также 
  — название нескольких населённых пунктов.